Удай — многозначный термин:
 Удай — река на Украине.
 Удай — китайское название периода «Эпоха пяти династий и десяти царств».
  — трактат об этом периоде.
 Удай — индийское мужское имя

См. также 
 Удайцы